Суперлига Србије у рукомету у сезони 2011/12. је шесто такмичење организовано под овим именом од стране Рукометног савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије. Лига још ове сезоне броји 16 клубова, а од следеће ће бити редукована на 14.

Клубови у сезони 2011/12. 
{{Location map+|Serbia|float=right|width=300|places=

|caption=Локације клубова у сезони 2011/12. на карти Србије}}

 Резултати по колима 

 Табела Легенда:'''

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт Суперлиге Србије
 Рукометни савез Србије
 Сезона 2011/12. - на srbijasport.net

Суперлига Србије у рукомету
Рукомет у 2011.
Рукомет у 2012.